Liste der Baudenkmale in Weitenhagen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Weitenhagen (bei Greifswald), Gemeinde Weitenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Weitenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), Gemeinde Weitenhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern